Архидиаконат Корнуолла () — архидиаконат диоцеза Труро в Церкви Англии. Основан в XI веке на территории диоцеза Эксетера. 15 декабря 1876 года вошёл в состав нового диоцеза Труро.  21 мая 1878 года из состава архидиаконата Корнуолла был выделен архидиаконат Бодмина. 

Занимает западную часть епархии с пятью диаконатами (благочиниями) — Сент Остелл, Норт Карнмарт, Саут Карнмарт, Керрьер, Пенуит, Паудар и Пайдар.

Во главе архидиаконата находится архидиакон Корнуолла. В настоящее время это место занимает Его преподобие Билл Стюарт-Уайт, рукоположенный в декабре 2012 года.

Архидиаконы Корнуолла

Архидиаконы Корнуолла в диоцезе Эксетера

Архидиаконы Корнуолла в диоцезе Труро

Примечания

Ссылки 
 Diocesan website 

Корнуолл
Диоцез Труро